Манджаротти — фамилия. Известные носители:
 Манджаротти, Дарио (1915—2010) — итальянский фехтовальщик.
 Манджаротти, Эдоардо (1919—2012) — итальянский фехтовальщик.